La Coppa del Portogallo 1986-1987 è stata la 14ª edizione della principale coppa nazionale portoghese di hockey su pista. La competizione ha avuto luogo dal 2 maggio all'8 agosto 1987. 

Il trofeo è stato conquistato dal  per la quarta volta nella sua storia superando in finale l'.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Fase finale

Collegamenti esterni 
 
 
 

Coppa del Portogallo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1986
Tornei per club di hockey su pista nel 1987